Mr. Spock (oder Mister Spock) steht für: 

 eine Figur im Star-Trek-Universum, siehe Figuren im Star-Trek-Universum#Commander Spock
 einen Asteroiden, siehe (2309) Mr. Spock